Tang Muzong (795-824), keizer van de Tang-dynastie (821-824)
 Liao Muzong, heerser van de Liao-dynsastie (951-969)
 Longqing (1537-1572, postume titel Muzong), keizer van de Ming-dynastie (1566-1572)
 Tongzhi (1856-1875, postume titel Muzong), keizer van de Qing-dynastie (1861-1875)